En sport, la Division 2, Deuxième division ou D2, désigne dans plusieurs pays une compétition, généralement celle qui suit immédiatement le niveau le plus élevé.

Néanmoins, il faut noter que la Division 2 correspond parfois en hockey sur glace à un autre niveau.

Football 
  : La Division 2 est l'ancien nom de l'actuelle Football League Championship (1892-1992).
  : Division 2.
  : La Division 2 est l'ancien nom de l'actuelle Ligue 2 (1933-1939 et 1945-2002).
  : La Division 2 correspond au championnat de France de football féminin de seconde division

Handball 
 Championnats féminins : Belgique, France 
 Championnats masculins : Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France

Hockey 
  : Division 2, le quatrième niveau de hockey sur glace.
  : Division 2, le troisième niveau de hockey sur glace.

Rugby 
  : La Division 2 est l'ancien nom de l'actuelle Guinness Championship (1987-1997).
  : Scottish Premiership Division 2

Voir aussi 
 , unités militaires